Gumiel puede referirse a:

Lugares 
En España
 Gumiel, localidad y pedanía del municipio de Moclín, en la provincia de Granada;
Gumiel, despoblado del municipio de Los Huertos la provincia de Segovia;
 Gumiel de Izán, localidad y municipio de la provincia de Burgos;
 Gumiel de Mercado, localidad y municipio de la provincia de Burgos;
Carrascal de Gumiel, despoblado del municipio de Los Huertos la provincia de Segovia;
 Villalbilla de Gumiel, localidad y municipio de la provincia de Burgos;
 Villanueva de Gumiel, localidad y municipio de la provincia de Burgos.

Personas 
 Pedro de Gumiel, arquitecto español de los siglos XV y XVI
 Pablo Gumiel Martínez, geólogo español de los siglos XX y XXI